Д’Ориола () — французская фамилия. Известные носители:

 Д’Ориола, Кристиан (1928-2007) — выдающийся французский фехтовальщик на рапирах.
 Д’Ориола, Пьер-Жонкьер (1920-2011) — французский спортсмен-конник.